Благове́щение — картина, изображающая сцену Благовещения Пресвятой Богородицы.

 Благовещение (картина Караваджо) — картина Караваджо (ок. 1608).
 Благовещение (картина Леонардо да Винчи) — картина Леонардо да Винчи (1472—1475).
 Благовещение (картина Мемлинга)
 Благовещение (триптих Симоне Мартини и Липпо Мемми)
 Благовещение (картина Россетти) — картина английского художника Данте Габриэля Россетти (1850).
 Благовещение (картина Тициана) — картина Тициана, алтарный образ для капеллы святого Августина церкви Сан-Сальвадор, Венеция (1559—1564).
 Благовещение (картина Филиппино Липпи)
 Благовещение (Фра Анжелико):
 Благовещение (Фра Анжелико, Прадо) — картина итальянского художника, доминиканского монаха Фра Беато Анджелико, алтарный образ, ныне в коллекции музея Прадо (ок. 1426).
 Благовещение (Сан-Марко, Фра Анджелико) — фреска в монастыре Сан-Марко (Флоренция).
 Благовещение (картина Чимы да Конельяно) — картина итальянского художника Чимы да Конельяно из собрания Государственного Эрмитажа.
 Благовещение (картина Яна ван Эйка)